Goya è una mini serie tv del 1985 diretta da José Ramón Larraz e basata sulla vita del pittore spagnolo Francisco Goya.

Collegamenti esterni